Die Football League First Division 1901/02 war die 14. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1901 und endete am 28. April 1902.

Der AFC Sunderland gewann mit drei Punkten Vorsprung vor dem FC Everton die vierte englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Von den beiden Aufsteigern Grimsby Town und Small Heath konnte nur der Klub aus Grimsby die Klasse erhalten. Neben Small Heath musste Manchester City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger West Bromwich Albion und FC Middlesbrough ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des AFC Sunderland 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1901/02 für den AFC Sunderland in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Rob Mason, M. Gibson, B. Jackson: Sunderland. The Complete Record. Breedon, Derby 2005, ISBN 1-85983-472-8.

Weblinks 
 England 1901-02 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1901/02
Fußballsaison 1901/02